HNP bezeichnet:
 Heidenheimer Neue Presse
 Herstigte Nasionale Party van Suid-Afrika, politische Partei in Südafrika
 Hrvatski nacionalni pomak, Regionalpartei in Bosnien und Herzegowina

HNP